Лейда Освальдовна Винкель (; 31 мая 1930) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1930 году в эстонской крестьянской семье. Член КПСС с 1955 года.

С 1949 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1949—1990 гг. — доярка в колхозе «Каардивяэлане» (село Ахула, ныне волость Ярва региона Ярвамаа), секретарь парторганизации колхоза «Тамсары» Тапаского района Эстонской ССР, позднее работала в колхозе «Аравете» района Пайде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1958 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов (1954—1962).

Примечания

Ссылки 
 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 5. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 80.
 Фото (1956)
 Фото (1975)
 Hästikorraldatud suvine söötmine kindlustab suurte piimatoodangute saamise : Tapa rajooni Kaardiväelase kolhoosi karjatalitajate Inge Lepa ja Leida Vinkeli jutustus / Inge Lepp, Leida Vinkel ; Eesti NSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeerium, Põllumajandusliku Propaganda Valitsus. Tallinn, 1953.

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва